Fritz Spielmann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Spielmann (Musiker) (1906–1997), österreichischer Komponist, Kabarettist, Pianist und Sänger
 Fritz Spielmann (Eishockeyspieler) (* 1933), österreichischer Eishockeyspieler